Ixtepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Jerónimo Ixtepec, ort, Oaxaca, Ciudad Ixtepec, 
 Ixtepec (flygplats), Oaxaca, Ciudad Ixtepec, 
 Ixtepec (kommun), Puebla, 
 Ixtepec, Xicotepec, ort, 
 Ixtepec, Veracruz, ort, Texistepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar